Aaland ist der Familienname folgender Personen:
 Mikkel Aaland (* 1952), US-amerikanischer Fotograf
 Per Knut Aaland (* 1954), norwegischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Åland
 Aland